Courtney Smith (né en 1971), joueur canadien de rugby à XV
Courtney Smith (née en 2000), coureuse cycliste sud-africaine